Hagiografies:
 Sant Just i Pastor, nens màrtirs del segle IV
 Sant Just de Canterbury, primer bisbe de Rochester i arquebisbe de Canterbury
 Sant Just d'Urgell, primer bisbe d'Urgell
 Sant Just de Vic, laic i confessor, venerat a Vic
 Toponímia
 Sant Just (Àger), despoblat al municipi d'Àger, a la comarca de La Noguera
 Sant Just (Cantal), municipi francès al departament del Cantal
 Sant Just (Erau), municipi francès al departament de l'Erau i a la regió de Llenguadoc-Rosselló
 Sant Just (Lleida), partida de Lleida
 Sant Just Desvern, municipi del Baix Llobregat
 Sant Just d'Ardèvol, entitat de població del municipi de Pinós, al Solsonès
 Sant Just i Joval, entitat de població del municipi de Clariana de Cardener, al Solsonès
 Sant Just i Sant Pastor de Son església romànica al poble de Son (Alt Àneu, Pallars Sobirà)
 Sant Just del Besun, municipi de la regió del Llenguadoc-Rosselló al departament de l'Aude
 Costes de Sant Just, costes del poble de Sant Just d'Ardèvol (Pinós, Solsonès)
 Cantó de Marsella Sant Just, cantó francès del departament de les Boques del Roine al districte de Marsella
 El Pi de Sant Just, entitat de població del municipi d'Olius, al Solsonès
 Font de Sant Just, font a la Plaça de Sant Just de Barcelona
 Carrer dels Sants Just i Pastor, via urbana de València
 Estació de Rambla de Sant Just, estació de la línia T3 de la xarxa del Trambaix